Slovo drift (v angl. nést, unášet, hnát) může mít více významů. Většinou představuje působení tekutin posunujících hmotný předmět ve směru aktuálního proudu.

Přírodní vědy
 Mechanika tekutin, neustálý nepravidelný pohyb částic tekutin. (viz difuze)
 Ve fyzice plazmatu, pohyb pomocných středů částic zmagnetizovaného plazmatu.
 Kontinentální drift (geologie) – pohyb zemských desek.
 Označení pro kontrolovaný, přetlačivý smyk.
 V geologii (zejm. glaciologii), úlomky skály přepravené a vystavené ve nebo z ledu, obzvláště z ledovce.
 Genetický drift, mechanismus evoluce, který mění charakteristiky druhů v průběhu času.
 Antigenní drift, postupná změna antigenu vlivem postupných zejména bodových mutací
 Drift sněhu, nánosy sněhu vytvořené větrem, závěje.
 Drift ledu, pohyb mořského ledu.

Geografie
 V Jižní Africe drift označuje brod přes řeku.
 Pont Drift na řece Limpopo mezi J.A.R. a Botswanou,
 Rorkeův Drift, místo bojiště bitvy z roku 1879 mezi britskými silami a bojovníky Zuluů,
 Mostertův Drift poblíž Jonkershoeku na řece Eerste u Stellenboshe,
 Mulderův Drift poblíž Johannesburgu na cestě mezi Krugersdorpem a Pretorií,
 Xuka Drift na vyšších polohách řeky Mbashe poblíž Ngcobo Východního mysu,
 Velddrif, město na západním pobřeží Bergrivier.
 Drift, vesnice v Cornwallu.
 Drift Reservoir, jezero v Cornwallu.

Kultura
 Drift, japonský film, (stránky filmu:  ).
 Drift - Dancer without a body, online taneční film (stránka projektu: ).
 Drift – páté studiové album od uskupení Flotsam and Jetsam.
 román od Doktora Who (z televizního seriálu BBC).
 The Drift – album Scotta Walkera

Ostatní
 Nepřesné označení pro migraci nebo irupci.
 Drift (automobilový sport) – v motosportu představuje představuje sportovní odvětví, kde hraje hlavní roli řízený smyk.
 V železniční dopravě se driftu využívá při brzdění vlaků.
 V lingvistice značí drift proměnu řeči v průběhu doby.
 V telekomunikacích se tak označuje dlouhodobá změna parametrů nebo hodnot systému nebo zařízení.

Reference

Externí odkazy